Polyplumaria är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1874. Enligt Catalogue of Life ingår Polyplumaria i familjen Plumulariidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Plumularidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Polyplumaria